Cet article présente les personnages de l'entourage de Bree Van de Kamp du feuilleton télévisé Desperate Housewives.

Famille proche

Rex Van de Kamp 

C'est le père de Danielle et de Andrew Van De Kamp et le défunt mari de Bree Van De Kamp. Il a été empoisonné par Georges Williams, l'amant de Bree et l'ancien pharmacien de Wisteria Lane.

Andrew Van de Kamp 

C'est le frère de Danielle et le fils de Bree et Rex Van De Kamp.

Danielle Van de Kamp 

Interprétée par : Joy Lauren
Comédienne de doublage (VF) : Manon Azem
Nombre d'épisodes : 46
Saisons : 1 à 8
Biographie :
Danielle Van de Kamp (ex-Katz) est la fille de Bree et Rex Van De Kamp, et est la sœur cadette d'Andrew. De caractère plutôt égocentrique, elle se préoccupe davantage de son apparence que des problèmes survenant au sein de son foyer familial. Danielle est blonde à l'origine mais à la suite de sa crise d'adolescence elle se teint plusieurs fois les cheveux, à partir de la saison 2 elle est brune.

Durant son adolescence, Danielle est la dirigeante du club d'abstinence du lycée. Après avoir trouvé un préservatif, Bree découvre que Danielle a l'intention d'avoir des rapports sexuels avec son petit ami, John Rowland. Bree demande alors à John de mettre fin à la relation. Elle tombe plus tard amoureuse de Matthew Applewhite, nouveau résident de Wisteria Lane. Bree tenta une nouvelle fois, de briser cette relation mais elle apprit que Danielle avait révélé à Matthew le secret de la famille Van de Kamp, quand Andrew avait renversé la mère de Carlos, Juanita Solis. Betty Applewhite en profita pour faire garder à Bree le silence à propos de son fils. Danielle aide notamment Matthew à simuler une intention de viol de la part du frère de celui-ci, Caleb. Quand Betty apprend ce complot, elle enferme Matthew au sous-sol mais ce dernier est libéré après que Danielle a frappé Betty avec une barre de fer. Plus tard, Danielle et Matthew décidèrent de fuguer, ce qui conduit Bree à être internée en hôpital psychiatrique pour dépression. Betty décida de la mettre au courant du meurtre de Melanie Foster afin qu'elle empêche sa fille de s'approcher de lui ; Bree se sauva donc de l'hôpital pour protéger sa fille. Choquée lorsque Matthew pointe une arme sur Bree, Danielle comprend ce qu'a commis son ex-petit ami, avant que celui-ci ne soit tué par la police.

Danielle a par la suite de nombreux amants et sa mère Bree, ne sait plus ou donner de la tête. Lorsque Danielle couche avec son professeur d'histoire, Robert Falati, Bree ne tarde pas à les surprendre dans un motel et pousse Robert à rompre. Danielle décide alors de le faire renvoyer du lycée en s'appuyant sur leur relation. Plus tard, Danielle couche avec Austin McCann, le neveu d'Edie Britt, bien qu'il soit avec Julie Mayer sa meilleure amie, et tombe enceinte de lui. Ses parents décident alors de l'éloigner du quartier en l'emmenant avec eux en lune de miel. Là-bas, elle est inscrite dans un pensionnat, en attendant l'accouchement. Pour éviter le scandale, Bree fait semblant d'être enceinte en portant un faux ventre pour faire croire, après la naissance du bébé de Danielle, que l'enfant était le sien. Pendant ce temps, Danielle se trouve dans un couvent catholique en attendant que le bébé arrive. La grand-mère de Danielle, Phillys, décide cependant d'embarquer Danielle chez elle qui ne supporte plus le couvent en la convaincant d'accoucher et d'élever l'enfant chez elle. Mais influencée par les arguments d'Orson et de Bree, Danielle retourne à Wisteria Lane. Le soir d'Halloween pour la fête organisée du quartier, malgré les ordres de sa mère, Danielle se rend à la soirée, « déguisée » en Bree. Le soir même, après avoir perdu les eaux à la fête, accompagnée de Bree, Orson, Andrew et d'Adam Mayfair, leur voisin médecin, Danielle accouche d'un petit Benjamin. Danielle a beaucoup de mal à laisser le bébé à sa mère mais elle quitte la ville pour s'installer dans une université à Miami.

Au cours des cinq années suivant les derniers événements, Danielle s'est mariée a un avocat Léo Katz et a récupéré Benjamin, son fils qu'elle avait préféré laisser à sa mère à sa naissance. Elle est également devenue végétarienne et son fils Benjamin l'appelle « Danielle ».

Elle apparaît dans le 6x18 pour connaître son demi-frère, le fils caché de Rex a qui, après avoir trop bu, elle révélera le secret concernant l’accident de voiture survenu dix ans plus tôt entre Andrew et Juanita « Mama » Solis au cours duquel cette dernière trouva la mort.

Danielle fait une très courte apparition dans la saison 07. Elle rend visite à sa mère Bree pour la consoler de sa rupture avec Orson. Par la suite Keith le petit ami de Bree seras surpris d'apprendre que Bree est grand mère.

Danielle est de retour à Wisteria Lane dans la huitième et dernière saison de la série. Leo et elle se sont séparés et elle revient vivre chez Bree avec Benjamin. Danielle décide alors de créer son entreprise d'objets sportifs, du moins, c'est ce qu'elle fait croire à sa mère jusqu'à ce que cette dernière apprenne grâce à Renee qu'elle fabriquait en réalité des objets sexuels. Néanmoins, pour la première fois Bree encouragea Danielle à continuer ses projets et lui offre tout son soutien. Danielle pardonnera alors sa mère d'avoir eu une réaction excessive. De plus sa société remporta un franc succès.

Benjamin Katz 
Interprété par : Jake Soldera
Nombre d'épisodes : 3
Saisons : 5 à 8
Biographie :
Benjamin Tyson Katz (né Hodge) est le fils de Danielle et d'Austin McCann. Sa mère n'est âgée que de 17 ans lorsqu'elle sait qu'elle est tombée accidentellement enceinte. Né le jour d'Halloween, il est élevé par sa grand-mère maternelle et son beau-grand-père, Orson Hodge durant son enfance, Danielle ayant quitté la demeure pour s'installer dans une université de Miami. Cette situation dure jusqu'au mariage de Danielle avec Léo Katz. Un jour, alors que Benjamin est encore bébé, Danielle se rend chez Bree, à qui elle ne parle plus, et reprend son fils de manière brutale. Il change de nom de famille après le mariage de sa mère et devient Benjamin Katz. Ses parents lui interdisent de manger de la viande et d'aller à l'école (Danielle lui fait l'école à la maison). Quelques années après, Danielle accepte de retourner chez Bree avec Benjamin et Léo mais cela se passe mal avec sa mère. Bree donne un hot-dog à Benjamin en espérant les lui faire aimer et pour contourner les règles de Danielle et Léo. Danielle l'apprend lorsque Benjamin vomit. Danielle est furieuse et ils s'en vont.

Dans la saison 7, il est invité par Renée Perry, de-même que sa mère, chez Bree car Renée veut montrer à Keith que Bree est trop vieille pour lui.

Dans la saison 8, Benjamin aide sa mère dans sa nouvelle entreprise.

Orson Hodge

Trip Weston 

Interprété par : Scott Bakula
Comédien de doublage (VF) : Guy Chapellier
Nombre d'épisodes : 5
Saison : 8
Biographie :
Trip Weston est le troisième mari de Bree, qui était à l'origine son avocat dans l'affaire Alejandro. Il est vu dans les cinq derniers épisodes de la série. D'abord, il est décrit comme un avocat extrêmement doué déniché par Bob. Puis il a connaissance des malheurs de Bree (son alcoolisme, sa dépression) mais même si elle commence à avoir des sentiments pour lui, elle ne veut pas lui dire la vérité sur la mort de Ramon Sanchez. Il use alors de son charme et l'embrasse pour qu'elle lui révèle la vérité. Mais celui-ci, qui veut sauver Bree et qui ne tient pas compte des autres personnes impliquées, piège Gabrielle pour la forcer à dire le lien entre elle et le mort. Bree simule alors un évanouissement pour suspendre l'audience. Heureusement, le procès se finit bien et Bree pardonne à Trip de l'avoir trahie lorsque ce dernier apporte à Karen McCluskey, mourante, son disque préféré. Il est invité au mariage de Renée et Ben et danse un tango avec Bree. Ils se marient et ils déménagent. Puis Bree rejoint un club de femmes conservatrices et elle se lance dans la politique. C'est une fin heureuse, comme pour le couple Lynette/Tom et Gabrielle/Carlos.

Famille étendue

Henry Mason 

Interprété par : Ronny Cox
Comédien de doublage (VF) : Marc Cassot
Nombre d'épisodes : 1
Saison : 2
Biographie :
Henry Mason est le père de Bree, ancien procureur, qui rend une visite à sa fille, avec sa femme Eleanor, dans le but d'apaiser la relation entre Bree et Andrew.

Mason 
Interprétée par : Rebecca Wisocky
Comédienne de doublage (VF) : Véronique Borgias
Nombre d'épisodes : 1
Saison : 8
Biographie :
 Mason est la mère de Bree et la première femme d'Henry. Elle est morte un soir de Noël, quand Bree avait 10 ans, renversée par un chauffard alcoolique. Le lendemain de l'accident, Bree passa la matinée à nettoyer le sang resté sur la route pour se sentir mieux.

Bree tient de sa mère une recette de tarte aux pommes et aux fruits secs qu'elle tenta d'offrir à Katherine Mayfair en échange de sa recette de tarte au citron meringuée. Celle-ci lui rétorque que la recette en question provient d'un livre de recettes Betty Crocker.

On la voit pour la première fois dans un flashback dans la , on la voit apprendre à une jeune Bree comment "masquer" ses émotions pour garder l'attention et l'amour de son futur mari. Elle révèle également qu'Henry entretenait une liaison avec sa secrétaire, probablement Eleanor.

Eleanor Mason 

Interprétée par : Carol Burnett
Comédienne de doublage (VF) : Jacqueline Cohen
Nombre d'épisodes : 1
Saison : 2
Biographie :
Eleanor Mason est la belle-mère de Bree, pointilleuse sur le savoir-vivre et le regard des autres, qui accompagne son mari Henry pour apaiser la relation tendue entre Bree et Andrew. Elle a toujours critiqué Bree, notamment ses cookies au beurre de cacahuète.

Fern Mason 
Interprétée par : Fiona Hale
Comédienne de doublage (VF) : Monique Thierry
Nombre d'épisodes : 1
Saison : 3
Biographie :
Fern Mason est la tante de Bree, qui habite à Philadelphie. Elle fait une apparition pendant le mariage de Bree et Orson où elle leur accorde un toast.

Phyllis Van de Kamp 

Interprétée par : Shirley Knight
Comédienne de doublage (VF) : Marion Game
Nombre d'épisodes : 5
Saisons : 2 et 4
Biographie :
Phyllis Van de Kamp est la mère de Rex qui a une relation très froide avec sa belle-fille qu'elle soupçonne d'avoir eu un amant. Dans la saison 4, elle apprend que sa petite-fille Danielle est enceinte après être passée chez Bree, alors madame Hodge. Phyllis tente alors d'obtenir la garde de Danielle mais Bree parvient à lui montrer que l'âge de Phyllis peut être une réelle gène pour Danielle et Phyllis repart, dépitée. Avec la naissance de Benjamin, Phyllis est devenue arrière grand-mère.

Alex Cominis 
Interprété par : Todd Grinnell
Comédien de doublage (VF) : Jérémy Prévost
Nombre d'épisodes : 6
Saisons : 5 et 7
Biographie :
Alex Cominis est le fiancé d'Andrew, à partir de la saison 5. Il apparaît dans l'épisode 5x09 en tant que docteur d'Orson, blessé à la suite de l'incendie du White Horse. Bree découvre par ailleurs, par l'intermédiaire de Bob et Lee, qu'Alex a déjà tourné dans un film pornographique, ce qu'il avoue par la suite regretter. Alex a une altercation avec Bree, la jugeant trop castratrice, mais ces deux derniers arrivent finalement à bien s'entendre, et Bree va jusqu'à acheter une maison dans le voisinage à Andrew et Alex.

Dans la saison 7, il finit par quitter Andrew, fatigué de son alcoolisme. Ils vendent leur maison et Andrew se retrouve sans toit.

Melina Cominis 
Interprétée par : Joanna Cassidy
Comédienne de doublage (VF) : Pauline Larrieu
Nombre d'épisodes : 1
Saison : 5
Biographie :
Melina Cominis est la mère d'Alex. Elle apparaît dans l'épisode 5x11, venant rencontrer la famille Hodge, et entre vite en concurrence avec Bree. En effet, elle incite Alex et Andrew à habiter pas loin de chez elle. Bree achetera alors une maison à Wisteria Lane pour son fils et son compagnon.

Leo Katz 
Interprété par : Andrew Leeds
Nombre d'épisodes : 1
Saison : 5
Biographie :
Leo Katz est le mari de Danielle depuis la saison 5. Ils se sont mariés entre les saisons 4 et 5 et s'occupe de Benjamin comme de son fils. Il est juif et végétarien, un mode de vie qu'ont également adopté Danielle et Benjamin. Danielle et lui se séparent dans la saison 8. Il exerce le métier d'avocat.

Sam Allen 
Interprété par : Samuel Page
Comédien de doublage (VF) : Damien Ferrette
Nombre d'épisodes : 7
Saison : 6
Biographie :
Sam Allen est un jeune homme admirateur des valeurs conservatrices de Bree, qui l'engage alors dans son entreprise. Il se révèle être le fils de Rex Van de Kamp, le défunt mari de Bree, fruit d'une relation d'un soir ayant eu lieu avant le mariage de Bree et Rex. Il apparait comme secret et manipulateur, éprouvant ce qui semblerait être du ressentiment pour son demi-frère Andrew, mais Bree ne semble pas le remarquer jusqu'à ce qu'elle ait des doutes sur l'auteur d'un sabotage survenu lors de la présentation de ses nouveaux plats et sur le fait que Sam lui ait menti lorsqu'il disait que sa mère était morte. Bree décida alors de le renvoyer mais ayant une certaine appréhension de ce qui allait se passer, elle décida de lui donner une compensation en échange, ce que Sam refusa en faisant du chantage à Bree sur l'accident de Andrew lorsqu'il renversa Juanita Solis, chose qu'il avait apprise par Danielle durant son dîner d'intégration à la famille. Bree est vaincue par le chantage de Sam et lui cède donc son entreprise.

Edwin Hodge 
Interprété par : Carl Mueller
Nombre d'épisodes : 1
Saison : 3
Biographie :
Edwin Hodge est le père d'Orson. Après avoir eu un adultère, Edwin sombra dans l'alcool. Un soir, Orson devait surveiller son père, Gloria (la mère d'Orson) sortant de la maison pour rendre visite à une amie malade. À cause de l'inattention d'Orson (il avait alors 16 ans, et pensait plus à sortir avec ses copains), Edwin se suicida en s'entaillant les veines dans la baignoire. La mère d'Orson lui en voulut beaucoup, ne cessant de lui faire payer : elle n'hésite pas notamment à lui faire du chantage. En réalité, c'est Gloria qui tua son mari, essayant de faire la même chose à Bree.

Gloria Hodge 

Interprétée par : Dixie Carter
Comédienne de doublage (VF) : Évelyne Séléna
Nombre d'épisodes : 6
Saison : 3
Biographie :
Gloria Hodge est la mère d'Orson. Gloria a transformé le meurtre de son mari en suicide après que celle-ci lui a coupé les veines et l'a mis dans la baignoire. Après cet accident, Orson culpabilise et est interné dans une clinique psychiatrique. Gloria a également tué Monique Pollier grâce à la clé à molette de Mike Delfino. Orson, voulant protéger sa mère, enterre le corps. Gloria arrache alors toutes les dents du cadavre pour que l'identification soit impossible, mais lorsque Orson s'en aperçoit, il pousse sa mère dans le trou creusé pour Monique, ce qui lui cause une fracture de la hanche.

Quelques années plus tard, après qu'Orson Hodge, le fils unique de Gloria, a refusé de lui envoyer une carte de vœux, prétextant qu'elle était atteinte d'amnésie, Bree va à la maison de retraite où elle est internée afin de la convaincre de venir s'installer chez elle. C'est alors que Gloria apparaît comme parfaitement consciente et dévoile qu'elle avait eu des différends avec son fils mais que, malgré tout, elle l'aime toujours. Ainsi, Bree l'emmène chez elle et c'est pendant un diner qu'Orson montre son exaspération de la voir chez lui. Le soir-même, Gloria annonce à son fils qu'elle connait de nombreux secrets le concernant et que s'il ne l'accepte pas chez lui, elle les répéterait à Bree. Par la suite, voyant que Bree tient encore à lui, Gloria essaye de la convaincre de le quitter mais échoue. Bree et Orson cherchent donc un moyen de se débarrasser de Gloria en lui achetant une maison isolée en très mauvais état mais finalement, Gloria est chassée de la famille Van de Kamp.

Elle réapparaît après qu'Alma s'est installée à Wisteria Lane dans le but de récupérer son mari. Gloria aide cette dernière, désespérée de ne pas être mère, à violer Orson en insérant du viagra et un somnifère dans un verre d'alcool mais elles sont interrompues par Bree. Alors que Danielle doit veiller sur Bree, Gloria propose son « aide » en ayant préparé une soupe qui va endormir Bree et Danielle sort. Gloria projette alors de tuer Bree en transformant le crime en suicide comme elle l'a déjà fait. À l'hôpital, alors qu'Orson raconte son passé psychiatrique à un médecin, une infirmière lui apprend que sa mère s'occupe de Bree et qu'il doit rester à l'hôpital. Se doutant de ce qui va se passer, Orson quitte l'hôpital pour empêcher sa mère de commettre l'acte. Il arrive à temps, après qu'Andrew s'est pris un coup de canne à la tête. Orson pousse alors sa mère contre le mur quand elle tente de noyer Bree et tombe sur le sol. Victime d'une attaque, Orson la transporte à l'extérieur et la laisse agoniser dans le jardin d'Alma, retrouvée morte dans les buissons. Le lendemain, la police conclut que Gloria a eu une attaque en voyant le cadavre d'Alma. La mère d'Orson fut alors transportée à l'hôpital où il lui fut diagnostiqué une paralysie totale et définitive. Orson lui rendit une ultime visite, afin de lui annoncer que jamais plus il ne la reverrait.

Alma Hodge 

Interprétée par : Valerie Mahaffey
Comédienne de doublage (VF) : Élisabeth Fargeot
Nombre d'épisodes : 8
Saisons : 3 et 8
Biographie :
Alma Hodge est la première femme d'Orson Hodge. Son mariage n'a jamais été heureux et son époux à peu de sentiments pour elle et l'a d'ailleurs trompé avec Monique Polier. On apprend dès le premier épisode de la troisième saison, qu'elle avait l'intention de quitter son mari, elle disparut alors sans donner de nouvelles, ce qui pousse Bree, en premier lieu, à suspecter Orson de l'avoir tuée. Après plusieurs mois, Alma fit son retour à Wisteria Lane et révélant ainsi qu'elle est toujours vivante et qu'elle a vécu dans la ville canadienne de Winnipeg avec sa tante. Finalement, elle décide de s'installer dans la maison des Applewhite, près de la maison des Hodge, dans le but de reconquérir son ex-mari, poussée par la mère d'Orson.

Sachant qu'Orson a renversé Mike Delfino, Alma décida de le faire chanter. Ayant toujours désespérément voulu un enfant de lui, elle simule un suicide pour culpabiliser Orson. Alors, la mère d'Orson, Gloria empoisonne ce dernier avec un somnifère et du viagra dans le but pour Alma de pouvoir tomber enceinte contre le gré d'Orson. Quand Bree le découvre dans le lit d'Alma, elle pense qu'il la trompe avec elle avant de remarquer qu'il est froid et la présence des substances utilisées. Ainsi, elle donne un coup de poing à Alma qui se cogna la tête contre une table de chevet pour finir sur un fauteuil et décide de ramener Orson à la maison. Plus tard, Alma est enfermée par Gloria dans son grenier car elle ne voulait plus faire équipe avec Gloria. En tentant de s'échapper par la fenêtre, elle arrive finalement sur le toit, mais son pied glisse et elle fait une violente chute pour finalement s'écraser sur le sol et meurt sur le coup. Elle voulait aller sauver Bree des prédations de Gloria.

Elle apparaît lors du dernier épisode de la saison 8, en fantôme aux côtés de Martha Huber et Bradley Scott.

Entourage introduit dans la saison 1

Albert Goldfine 

Interprété par : Sam Lloyd
Comédien de doublage (VF) : Patrick Préjean
Nombre d'épisodes : 7
Saisons : 1 et 2
Biographie :
Le . Albert Goldfine est considéré comme étant le meilleur conseiller conjugal de Fairview, il fait sa première apparition à l'épisode 1x02, Un chien dans un jeu de filles où il reçoit Rex et Bree. Tout au long de l'entretien, Bree fixe son regard sur la veste du  Goldfine qui fait apparaître un bouton mal fixé. Puis, lors d'une réunion privée entre le docteur et Bree, celle-ci arrange la veste de Goldfine, ce qui améliore l'opinion qu'il avait d'elle et le pousse à demander à Rex si avoir une femme aussi perfectionniste que Bree n'était pas une bonne chose. Dans l'épisode 1x03, Les copines d'abord, Bree remarque, en l'absence de Goldfine, une cassette audio d'une conversation de Mary Alice Young enregistrée qu'elle avait avalée avant de la faire écouter à ses amies. Dans l'épisode 1x14, Y'a pas de mal à se faire du mal, il encourage Bree à demander quelles sont ses sensations sexuelles pendant une domination. Il apparaît ensuite dans la saison 2 où il conseille à Bree de faire attention à George Williams et de laisser parler son cœur. Cependant, après que George a appris cela, il cogne Goldfine avant de le jeter par-dessus un pont. Goldfine y survit et témoigne d'un homme à vélo bleu, qui avait été aperçu par Bree quelques jours avant. Après avoir fait le lien, Bree peut découvrir la profonde obsession que George éprouvait pour elle.

Maisy Gibbons 
Interprétée par : Sharon Lawrence
Comédienne de doublage (VF) : Céline Monsarrat
Nombre d'épisodes : 3
Saison : 1
Biographie :
Maisy Gibbons est une habitante de Fairview et une lointaine connaissance de Bree. Elle apparaît pour la première fois en tant qu'une parent d'élève à la tête de l'organisation de la pièce du Petit Chaperon rouge à la Barcliff Academy et a de fortes altercations avec Lynette Scavo. Il est plus tard révélé que Maisy se livre à la prostitution. Voulant se faire dominer sexuellement, Rex a des rapports sexuels avec elle. Cependant, lors d'un rapport, Rex a une crise cardiaque à cause d'une trop intense excitation sexuelle. Conduit à l'hôpital, Maisy signe pour lui ce que remarque alors Bree. Maisy est finalement arrêté par la police. En prison, Bree essaye de soudoyer Maisy dans le but d'effacer le nom de Rex sur le carnet où figurent tous les noms de ses clients ; ce que refuse Maisy qui souhaitait l'humiliation de la famille Van de Kamp.

Justin 
Interprété par : Ryan Carnes
Comédien de doublage (VF) : Pascal Nowak
Nombre d'épisodes : 11
Saisons : 1 et 2
Biographie :
Justin est l'ancien jardinier de Gabrielle Solis et le colocataire de John Rowland. Justin est frappé par Carlos Solis qui pensait que ce dernier avait eu des rapports adultérins avec Gabrielle, avant qu'il ne découvre qu'il était homosexuel.

Dans la saison 2, Andrew, souhaitant se venger de sa mère qui lui a affirmé qu'il serait condamné à l'enfer s'il restait homosexuel et ayant besoin d'une voiture pour son émancipation avant d'attendre de recevoir l'héritage de son père, il demande à Justin, son petit ami, de le frapper jusqu'à ce qu'apparaissent des hématomes, faisant croire qu'il a été frappé par sa mère qui souffre d'alcoolisme. Quand le père de Bree et sa belle-mère veulent s'occuper d'Andrew en l'emmenant chez eux à Rhode Island, Justin a une altercation avec Andrew et Bree console alors Justin. Bree profite des sentiments que Justin a pour Andrew afin de lui demander des revues pornographiques homosexuelles pour les mettre dans les bagages d'Andrew. Lorsque le père de Bree les trouve, le père et la belle-mère de Bree décident de repartir à Rhode Island sans Andrew pour ne pas avoir à être confrontés au « problème » de sa sexualité.

Justin et Andrew semblent avoir perdu contact puisqu'on voit ce dernier draguer Austin McCann quand on apprend que Danielle est enceinte. Justin est mentionné une dernière fois dans la saison 4 par Susan Mayer lors d'un diner organisé par Bree.

George Williams 

Interprété par : Roger Bart
Comédien de doublage (VF) : Vincent Ropion
Nombre d'épisodes : 15
Saisons : 1 et 2; 8
Biographie :
George Williams est le pharmacien de Fairview. Il a eu une relation avec Bree Van de Kamp après que celle-ci a découvert l'adultère entre son mari, Rex Van de Kamp et Maisy Gibbons. Exaspéré par les avances de George accordées à Bree, Rex entre en conflit avec lui. Mais celui-ci a des problèmes cardiaques, et George en profite pour le tuer en trafiquant son traitement, faisant croire à une overdose.

Après la mort de celui-ci, George tente d'emménager avec Bree. Bree, ayant encore des sentiments pour Rex, attrape un exanthème à chaque fois que George s'approche d'elle. Souhaitant avoir une relation sexuelle, George essaye de droguer Bree en la persuadant de prendre son antihistaminique contre l'exanthème avec de l'alcool mais quand il la transporte jusqu'au lit de l'hôtel où ils passent des vacances, elle s'endort sous l'effet des médicaments et l'alcool avant que la relation n'ait lieu. De retour à Wisteria Lane, George fait une demande en mariage à Bree, ce qu'accepte cette dernière, après qu'il a fait pression sur elle. Lorsque Bree lui parle de sa discussion avec le docteur Goldfine qui pense que leur relation est trop rapidement fondée, George jette ce dernier par-dessus un pont pendant un jogging. George devient alors très possessif quant à la relation qu'il a avec Bree, la forçant de porter la bague de fiançailles et allant jusqu'à annoncer leur mariage à travers la presse. Ayant découvert cette nouvelle, une ex-fiancée de George vient au domicile de Bree et la prévient des dangers qui lui arriveront si elle continue à être avec celui-ci. Par la suite, George agresse un ami de Bree, en visite dans la région, après que celui-ci a dansé avec elle. Exaspérée par ce comportement, Bree rompt avec George en lui jetant la bague.

Souhaitant se racheter, George commence à chanter devant la maison de Bree alors qu'elle reçoit des invités, ce qui la pousse à prendre son fusil et à tirer sur le haut-parleur. George essaye alors de faire culpabiliser Bree en lui envoyant une lettre annonçant qu'il va se suicider par overdose. Alertée par ce message, Bree rejoint la chambre de George jusqu'à ce qu'elle reçoive un appel de l'inspecteur qui lui annonce que George est coupable de la mort de Rex. Dans la chambre, elle fait semblant de soutenir George, lui assurant qu'elle a appelé une ambulance, ce qui rassure ce dernier qui s'endort et meurt.

Il réapparait à la fin du dernier épisode de la saison 8, comme fantôme observant le départ de Susan, aux côtés de Mona Clarke et de Juanita Solis.

Tish Atherton 
Interprétée par : Jill Brennan
Comédienne de doublage (VF) : Véronique Augereau
Nombre d'épisodes : 3
Saisons : 1 à 3
Biographie :
Tish Atherton est une connaissance et certainement amie de Bree, Tish habite Wisteria Lane et aime faire des commérages, spécialement sur Maisy Gibbons. Plus récemment, on apprend que Tish était une grande amie de Carolyn Bigsby.

Lee Craig 
Interprété par : Terry Bozeman
Comédien de doublage (VF) : Pierre Dourlens
Nombre d'épisodes : 6
Saisons : 1 à 3
Biographie :
Le . Lee Craig est un ami et collègue de Rex, étant lui-même médecin. Il informe ce dernier qu'il avait probablement été empoisonné et c'est lui qui a informé Bree de la mort de Rex. Il informe également le détective Barton que Bree a probablement tué son mari, Rex. Dans la saison 3, il réapparaît comme étant le docteur de Mike Delfino et annonce à Susan que Mike restera probablement dans le coma tout au long de sa vie. Il est le neveu d'Ida.

Révérend Sikes 
Interprété par : Dakin Matthews
Comédien de doublage (VF) : Roger Carel (saisons 1 à 6), Jean-Claude Donda (saisons 7 et 8)
Nombre d'épisodes : 9
Saisons : 1 à 8
Biographie :
Le Révérend Sikes est pasteur à l'église presbytérienne de Fairview. Bree fait appel à lui dans la saison 1 pour qu'il puisse raisonner Andrew quant à son orientation sexuelle et le remettre dans le droit chemin pour qu'il puisse accéder au ciel à sa mort. Andrew lui fait ainsi part de son projet de prendre sa vengeance sur sa mère, sachant qu'il est tenu au secret.

Il devient un personnage récurrent de la série, on le voit ainsi présider les funérailles de Rex, célébrer le mariage de Bree et Orson, conseiller Lynette quand celle-ci se découvre la foi après la tornade et la guérison de son cancer, persuader Bree de prendre soin d'Orson après son accident, de devenir amie avec Beth Young et de travailler avec Ben Faulkner dans un foyer pour sans-abris. Le révérend assiste impuissant à la chute aux enfers de Bree quand celle-ci replonge dans l'alcool et se met à coucher avec des inconnus.

Entourage introduit dans la saison 2

Détective Barton 

Interprété par : Kurt Fuller
Comédien de doublage (VF) : Michel Prud'homme
Nombre d'épisodes : 5
Saison : 2
Biographie :
Le Détective Barton est un détective qui accuse Bree d'avoir tué Rex dans l'épisode 2x02, Donne l'oseille et tire-toi mais l'innocente trois épisodes plus tard, dans On n'enterre que deux fois. Dans La Nonne, la brune et l'ex-truand (2x09), il apprend que George était l'assassin et dans l'épisode suivant, Mon père, ce tordu, il annonce à Bree la mort de celui-ci. Bree prétend alors être surprise. Dans Médicalement vôtre (2x12), il arrête Bree pour conduite en état d'ivresse et donne des informations sur Curtis Monroe, l'homme qu'ils ont trouvé mort face à la maison des Applewhite, ce qu'avait demandé Bree plus tôt. Dans le même épisode, le détective Barton essaie de draguer Bree.

Sam Bormanis 
Interprété par : Bruce Jarchow
Comédien de doublage (VF) : Jean-Claude Montalban
Nombre d'épisodes : 4
Saison : 2
Biographie :
Samuel "Sam" Bormanis est l'avocat d'Andrew quand celui-ci demande à être émancipé. Bree se montre polie envers lui, comme toujours, malgré le fait qu'il est l'avocat d'Andrew. Il note la superbe présentation de Bree et pousse Andrew à accuser sa mère de violences sexuelles.

Peter McMillan 
Interprété par : Lee Tergesen
Comédien de doublage (VF) : Thierry Mercier
Nombre d'épisodes : 5
Saison : 2
Biographie :
Peter McMillan est le parrain de Bree aux Alcooliques anonymes qui a une aventure amoureuse avec elle. Il souffre également de dépendance sexuelle, ce que découvre Andrew qui en profite pour séduire Peter afin de briser son couple avec Bree. Andrew couche alors avec lui mais ils sont surpris par Bree qui décide par la suite de rompre avec Peter.

Entourage introduit dans la saison 3

Carolyn Bigsby 

Interprétée par : Laurie Metcalf
Comédienne de doublage (VF) : Isabelle Ganz
Nombre d'épisodes : 4
Saison : 3
Biographie :
Carolyn Bigsby est la voisine d'Orson et Alma dont elle était la meilleure amie à l'époque où ils étaient encore mariés. Juste après le départ d'Alma, elle surprit Orson en train de nettoyer complètement sa maison, le jour même de la disparition d'Alma, ce qui fit naître de la méfiance et des soupçons dans son esprit. Quelques années plus tard, elle débarque chez Bree Hodge qui donnait une réception lors de ses fiançailles avec Orson pour la mettre en garde à propos d'Orson mais elle est jetée dehors par Bree. Le jour de la cérémonie du mariage, la police vient embarquer Bree et Orson pour identifier ce que Carolyn crût être le cadavre d'Alma, mais en fait, le corps en question était celui de Monique Pollier. Plus tard, Carolyn montre à Bree des photos sur lesquelles apparaissent Alma avec plusieurs hématomes. Harcelant Bree dans le but qu'elle le quitte, celle-ci révèle à Carolyn la relation extra-conjugale que son mari, Harvey eut avec Monique Pollier. Elle se dirige alors au magasin d'Harvey pour qu'il s'explique et n'ayant pas de réponse concrète, Carolyn sort un revolver et le pointe vers lui, avant qu'il ne s'enferme avec une autre cliente, Edie Britt. Pour l'obliger à donner une réponse concrète, Carolyn prend en otage une partie des clients dont Lynette Scavo, Nora Huntington, Art Shephard, Julie Mayer et Austin McCann. Carolyn, perdant ses moyens, tire sur Nora, ce qui causa sa mort mais elle tire également sur Lynette, blessée uniquement au bras grâce à Art qui envoya une cannette sur la tête de Carolyn, au moment du tir. À terre, Carolyn est retenue par Austin qui l'empêche de saisir son arme. Finalement, Maya, une cliente et également otage tue Carolyn après s'être emparée de son arme.

Monique Pollier 

Interprétée par : Kathleen York
Nombre d'épisodes : 3
Saison : 3
Biographie :
Monique Pollier est révélé qu'Orson la connaissait dans l'épisode 3x02, It Takes Two où il parle d'elle par une phrase en français "Tu me manques, Monique". Mike est accusé de l'avoir tuée et a une hallucination quand Edie se met en sous-vêtements, voyant Monique avec des sous-vêtements similaires. Monique est par la suite assasinée par la mère d'Orson, Gloria Hodge.

Robert Falati 
Interprété par : Anthony Azizi
Nombre d'épisodes : 2
Saison : 3
Biographie :
Robert Falati est le professeur d'histoire de Danielle. Bree apprend dans l'épisode 3x04 que sa fille et Robert couchent ensemble. Dans l'épisode 3x05, elle parvient finalement à persuader Robert de cesser toute relation avec Danielle, celle-ci ne se laissant pas faire puisqu'elle fait renvoyer son professeur.

Harvey Bigsby 
Interprété par : Brian Kerwin
Comédien de doublage (VF) : Bernard Alane
Nombre d'épisodes : 2
Saison : 3
Biographie :
Harvey Bigsby est le mari de Carolyn dont Bree découvre qu'il avait eu une relation adultérienne avec Monique Pollier, ce que lui avait répété Orson, qui lui-même l'a entendu d'Harvey. Quand Carolyn l'apprend, elle va au supermarché dont il est le gérant pour le tuer.

Détective Ridley 

Interprété par : Ernie Hudson
Comédien de doublage (VF) : Daniel Beretta
Nombre d'épisodes : 7
Saison : 3
Biographie :
Le Détective Ridley s'occupe du meurtre de Monique Pollier où il suspecte Mike de l'avoir tuée, son numéro de téléphone correspondant à celui gravé sur la main de Monique. Il se caractérise par son incompétence qui le pousse à suspecter tout le monde, sauf les vrais coupables !

Entourage introduit dans la saison 4

Révérend Green 
Interprété par : Bill Smitrovich
Comédien de doublage (VF) : Dominique Paturel
Nombre d'épisodes : 1
Saison : 4
Biographie :
Le révérend Green est pasteur à l'église presbytérienne de Fairview. Il revient d'un périple de cinq années en Corée du Nord, où son épouse l'a quitté pour leur boucher. Alors que Bree est séparée d'Orson, elle profite du retour du révérend pour le rendre jaloux. Le révérend Green prend néanmoins les avances de Bree à la lettre et tente de l'embrasser mais celle-ci le repousse. Offensé, le révérend Green entend salir la réputation de Bree lors de son prochain sermon. Orson intervient pour l'en empêcher, mais une bagarre éclate entre les deux hommes. Le révérend frappe violemment Orson, au point de l'envoyer à l'hôpital.

Entourage introduit dans la saison 7

Keith Watson 

Interprété par : Brian Austin Green
Comédien de doublage (VF) : Damien Boisseau
Nombre d'épisodes : 15
Saison : 7
Biographie :
Keith Watson est un entrepreneur qui aide Bree à redécorer sa maison. Bree voit d'abord en lui un simple employé, puis développe des sentiments pour lui. Renee Perry a essayé de le conquérir au début de la saison, mais il préfère Bree. Ensuite il apprend qu'il a un fils, il doit déménager en Floride pour être près de celui-ci.

Chuck Vance 
Interprété par : Jonathan Cake
Comédien de doublage (VF) : Guillaume Orsat
Nombre d'épisodes : 12
Saisons : 7 et 8
Biographie :
Chuck Vance est le petit ami de Bree qui remplace Keith Watson, à la fin de la saison 7 de Desperate Housewives. Si celle-ci croit qu'il est homosexuel, Chuck va vite la corriger. Dans le dernier épisode de la saison 7, ils ont leur première relation. Chuck est lors de sa rencontre avec Bree en plein divorce avec sa femme Doreen avec qui il a eu deux enfants. Chuck Vance est introduit dans l'épisode 20 de la saison 7 comme inspecteur de police à Fairview. On apprend que c'est lui qui est chargé de surveiller Felicia Tilman qui a déménagé à Wisteria Lane. Lorsque Juanita Solis appelle la police et dit que Bree a tenté de les tuer, elle et Célia (après que Carlos leur a raconté l'implication de Bree dans la mort de sa mère), Chuck répond à l'appel et se rend chez Bree. Carlos protège Bree en expliquant que les filles ont mal compris ce qu'il leur avait dit. Chuck Vance finit par partir et donne son numéro à Bree. Les Solis retournent chez eux tous ensemble. Chuck Vance revient plus tard pour donner à nouveau son numéro à Bree, en supposant qu'elle l'avait perdu ne recevant pas d'appel de sa part. Bree accepte alors d'aller à un rendez-vous avec lui. Lorsque Bree explique qu'elle sort à Renée Perry, celle-ci enquête sur la vie de Chuck et révèle à Bree qu'il est encore marié (bien qu'il ait demandé le divorce il y a un an). Au dîner, Bree affronte Chuck avec cette information, mais Chuck se venge en lui disant qu'il avait également mené une enquête sur elle, donc qu'il sait également que le passé de Bree n'est pas particulièrement glorieux, comme le sien. Fâché, Bree se quitte le rendez-vous, mais c'est Chuck qui l'a emmenée et qui doit donc le ramener. Sur le chemin du retour, Chuck prend une prostituée dans la rue et la ramène dans un centre spécialisé pour aider les jeunes filles dans son cas. Là-bas, Chuck lui dit qu'elle peut changer sa vie, pour la convaincre, il invente le fait que Bree était une prostituée et qu'elle avait tourné une nouvelle page en allant à l'école et démarré une entreprise. Bree est touchée par le geste de Chuck vis-à-vis de la prostituée et décide de lui donner une seconde chance. Dans le double-épisode finale de la saison 7, Lee McDermott raconte à Bree qu'il connaît le détective, que celui-ci est homosexuel, Lee l’ayant vu régulièrement dans un bar gay. Bree est troublée par une histoire qu'elle découvre au poste de police entre Chuck et son ex-collègue (celui-ci ayant mystérieusement quitté la police après avoir passé un week-end avec Chuck), elle décide d'approfondir ses soupçons. Après un dîner, Bree insiste pour aller avec Chuck dans un bar gay, et les clients, ainsi qu'un serveur le reconnaissent. Chuck lui avoue qu'il avait travaillé sous couverture dans le bar, et son ex-collègue est parti car celui-ci lui avait annoncé lors de leur week-end qu'il couchait avec sa femme.

Dans la saison 8, Bree tente tant bien que mal de ne pas éveiller les soupçons de Chuck concernant le meurtre du beau-père de Gabrielle. Cependant, la tâche va se révéler plus compliquée que prévu puisque Chuck a remarqué un changement dans les comportements des autres Housewives à son égard. De plus, lorsqu'il retrouve Bree et Gabrielle dans une voiture qu'elles ne se savent pas conduire — il s'agit en réalité de la voiture du feu beau-père de Gaby — il commence à tirer la sonnette d'alarme. Les Housewives veulent que Bree se sépare de Chuck car elles pensent qu'il représente une vraie menace pour tous, mais cette dernière déclare ne pas pouvoir ni vouloir y arriver. À la fin du second épisode, on découvre que Chuck était présent lorsque Paul Young avoua le meurtre de Martha Huber. Il sait donc que Mary Alice avait reçu une lettre de menace avant de se suicider. Les soupçons de Bree concernant le nouveau maître chanteur se tournent aussitôt vers lui. Alors qu'il allait la demander en mariage, Bree le quitte et il l'informe qu'il ne veut plus désormais la protéger. Chuck dit "qu'elle a toujours des choses à faire". Bree est quand même attristée par cette rupture car elle pleure. Par la suite, on verra Chuck ouvrir un dossier sur le beau-père de Gaby, ce qui signifie qu'il est sur la piste du lourd secret qui entoure la mort d'Alejandro. Il reviendra ensuite revoir Bree et lui demandera si elle reconnait un homme. Cet homme, c'est bien sûr Alejandro. Bree s'étant confiée à Ben du secret, ce dernier viendra la protéger. Les mots de Chuck en partant furent « It was a big mistake ». À partir de l'épisode 8, il rend la vie dure à Bree en instiguant un climat de tension (il ne parle que par insinuations, pénètre chez elle la nuit en prétextant la protéger, devient verbalement agressif). Selon les 3 amies de Bree, il fait ça pour se venger de l'affront que Bree lui a fait. Au cours de l'épisode 9, il résout presque le secret en interrogeant séparément les housewives, néanmoins Bree lui propose un arrangement : elle s'engage à signer une confession s'il laisse ses amies en paix. Chuck refuse et affirme qu'il ne les laissera pas et les enverra toutes en prison pour se venger de Bree. À la fin de l'épisode il rend son enquête officielle et appelle Bree pour l'informer de venir le rencontrer le lendemain matin avec un avocat. Tard dans la nuit, il quitte un garage automobile, il est renversé par une voiture, de type berline, et meurt. On ignore encore le nom de l'assassin, mais Bree évoque la possibilité d'une autre personne qui connaîtrait le secret de la mort d'Alejandro, en dehors du cercle des personnes qui sont directement impliquées (Carlos, Gaby, Susan, Lynette et elle-même), et des personnes complices ou mises au courant (Mike, Ben, Tom et Bob) et qui aurait débarrassé les housewives de ce personnage encombrant. Cette personne aurait envoyé le premier message (« Je sais ce que vous avez fait. ça me dégoûte. je vais le dire. »), et fait parvenir un second à Bree après la mort du détective Vance (« de rien ») On comprendra par la suite que c'était Orson qui a manigancé pour la mettre à sa merci, afin de pouvoir la reconquérir dans le futur.

Chuck est aperçu dans l'épisode final parmi les fantômes que Susan voit dans la dernière scène de la série. À côté de lui, il y a Beth Young, Rex Van de Kamp et Lilian Simms.

Références 

en:Acquaintances of Bree Van de Kamp
fi:Bree Hodgen tuttavuudet